Svetovna jakostna snooker lestvica 1997/98: svetovna jakostna snooker lestvica, na kateri je najboljših 64 igralcev v sezoni 1997/98.

Zunanje povezave
 Snooker arhiv Chrisa Turnerja: svetovna lestvica (1990/91 - 1999/00)  
 WWW Snooker: svetovna lestvica 1997/98 

1997/98
1997 v snookerju
1998 v snookerju